Whitmer ist der Familienname folgender Personen:

 David Whitmer (1805–1888), US-amerikanischer Bürgermeister und Mitbegründer der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage
 Gretchen Whitmer (* 1971), US-amerikanische Juristin und Politikerin (Demokratische Partei)

Siehe auch
 Whitmer-Halbinsel, ist eine eisbedeckte Halbinsel  an der Ostküste des antarktischen Viktorialand
 Widmer
 Witmer
 Wittmer